Чивчије могу бити:
 Чифчије (sq)
Насеља:
 Чивчије (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
или:
 Чивчије Буковичке, насеље града Добоја, Република Српска, БиХ
 Чивчије Осјечанске, насеље града Добоја, Република Српска, БиХ